Antonio Abacco (1495 – 1570) - architetto italiano
Francesco Abacco (XV secolo) - architetto italiano